Det Sorte Tårn kan henvise til flere artikler:
 Det sorte tårn (roman) – en roman af den engelske forfatter P.D. James fra 1975.
 Det Sorte Tårn (Barad-dûr) – et fiktivt fæstningsværk fra J.R.R. Tolkiens ''Ringenes Herre-univers.